Пятково — деревня в Юргинском районе Кемеровской области России. Входит в состав Тальского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северо-западной части области, на левом берегу реки Томь, вблизи места впадения в неё реки Пятковой, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к северу от районного центра города Юрга. 

Абсолютная высота — 97 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Основано в 1426 году. В «Списке населенных мест Российской империи» 1868 года издания населённый пункт упомянут как заводская деревня Пяткова Томского округа (2-го участка) при реке Томи и речке Пятковой, расположенная в 80 верстах от окружного центра Томска. В деревне имелось 17 дворов и проживало 228 человек (35 мужчин и 51 женщина).
В 1911 году в деревне, входившей в состав Тутальской волости Томского уезда, имелось 40 дворов и проживало 316 человек (125 мужчин и 191 женщина). Действовала мелочная лавка.

По данным 1926 года имелось 73 хозяйства и проживало 384 человека (в основном — русские). В административном отношении деревня являлась центром Пятковского сельсовета Юргинского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,4 %, женщины — соответственно 51,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 655 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Юргинского района (Кемеровская область)